Президент Мавритании — глава государства Мавритания.

Список глав Мавритании 
Даты курсивом означают фактический срок продления полномочий.

См. также 
 История Мавритании

История Мавритании

Списки:Мавритания